"Sweet Dreams (Are Made of This)" – singel zespołu Eurythmics z 1983 roku.
 Sweet Dreams (Are Made of This) – album zespołu Eurythmics z 1983 roku.
 Sweet Dreams (The Video Album) – video zespołu Eurythmics z 1983 roku.
 "Sweet Dreams (Are Made of This)" – singel amerykańskiego zespołu Marilyn Manson z 1996 roku.
 "Sweet Dreams" – singel Beyoncé Knowles z 2009 roku.
 "Sweet Dreams" – album studyjny niemieckiego zespołu La Bouche.
"Sweet Dreams" – singel Alana Walkera z 2021 roku.